GHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ghat (Libia)
 Grey Hat Team – gruppo di informatici